Jean Humbert (generaal) (1755-1823), voluit Jean Joseph Amable Humbert, een Franse generaal tijdens de Franse revolutionaire oorlogen
 Jean Humbert (schilder) (1734-1794), voluit Jean Humbert de Superville, een Nederlandse kunstschilder van Zwitserse komaf
 Jean Emile Humbert (1771-1839), een Nederlandse officier die Carthago herontdekte 
 Henri Jean Humbert (1887-1967), een Franse botanicus